SBPA est un sigle de 4 caractères pouvant signifier :
 Séquence binaire pseudo-aléatoire
 Société belge de psychologie analytique
 

SBPA est le code OACI pour :
 l'aéroport international Salgado Filho, à Porto Alegre, au Brésil.

Sigle de 4 caractères
Codes OACI des aéroports